Eric Ramírez (ur. 1996)
 Eric Ramírez (ur. 1998)